Vatikan steht für:
 Heiliger Stuhl, bischöflicher Stuhl des Bistums Rom und souveränes, nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt
 Römische Kurie, Leitungs- und Verwaltungsbehörden des Heiligen Stuhls
 Vatikanischer Hügel, ein vor allem aus Tuffstein bestehender Hügel in der Vatikanstadt
 Vatikanstadt, Land in Südeuropa
 Vatikanpalast, Residenz des Papstes in der Vatikanstadt
 die Regierung des Kirchenstaats (1378–1870)

Siehe auch:
 Papst
 Vaticanum
 Vaticanus